Wolf Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wolf Creek Bridge (Dunbar, Nebraska), NRHP-ID 92000738
 Wolf Creek Bridge (Rocky Gap, Virginia), NRHP-ID 10001114